Solid:

Биология 

 SOLiD — технология нового поколения секвенирования ДНК.

Вычислительная техника 

Solid — фреймворк интеграции оборудования в KDE 4.
SOLID — аббревиатура пяти основных принципов проектирования классов в объектно-ориентированной парадигме.
Solid — проект и платформа децентрализованной всемирной паутины Тима Бернерса-Ли.
 — реляционная СУБД.

Музыка 

Solid — студийный альбом группы U.D.O. (1997).

См. также 

So Solid Crew — большая британская музыкальная группа.